Batman Returns, a sequência do filme de 1989 intitulado de Batman.
 The Dark Knight, a sequência do filme de 2005 intitulado de Batman Begins.

Desambiguações de cinema